Saint-Martin-du-Tertre (Yonne) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Martin-du-Tertre (Dolina Oise) – francuska gmina w regionie Île-de-France